Appelzak is een veel voorkomende naam van een doodlopend zeegeultje in een zandplaat, vlak bij de kust.

De naam wordt gegeven aan:
Een geul in de Wielingen, ter hoogte van de monding van het Zwin
Een geul in de Westerschelde, in het Paulinaschor
Een doodlopende geul in de Platen van Hulst
Een doodlopende geul nabij de Ballastplaat bij de Haven van Antwerpen, nabij de rechteroever van de Westerschelde, vlak nadat deze België heeft verlaten.
Een restant van de monding van het Hellegat, dat na de totstandkoming van de Hellegatpolder nog enkele tientallen jaren bleef bestaan.

Oppervlaktewater in Zeeland